Nicia – politico e militare ateniese del V secolo a.C.
 Nicia – pittore ateniese del IV secolo a.C.
 Nicia di Mileto – medico greco antico del IV/III secolo a.C.
 Nicia d'India – sovrano del regno indo-greco del I secolo a.C.
 Nicia di Nicea – biografo e storico greco antico forse del I secolo a.C. o d.C.